Маурисио дос Сантос Насименто (, более известный как Маурисио, ; родился 20 сентября 1988, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, защитник малайзийского клуба «Джохор».

Биография 

Родился в Сан-Паулу. В детстве жил в фавелах с матерью и четырьмя братьями, отец ушёл из семьи, когда Маурисио было 6 месяцев. Начинал играть на позиции атакующего полузащитника, позже переместившись в центр поля.

В 10 лет его заметили тренеры «Палмейраса», и Маурисио стал заниматься в академии клуба, постепенно перейдя на позицию защитника. В 19 лет попал в первую команду. Из-за высокой конкуренции он на правах аренды клуб отправил его в клуб третьего дивизиона КРБ. После аренды вернулся в родной клуб, за 2 неполных сезона провёл 34 матча. 1 ноября 2009 года, в матче против «Коринтианс», Маурисио забил свой первый гол за «Палмейрас» в бразильской Серии A. В ноябре 2009-го в перерыве матча с «Гремио» подрался с одноклубником Мануэлем Обиной. Инцидент получил широкую огласку в Бразилии, и клуб решил расстаться с обоими участниками драки.

В итоге Маурисио на правах аренды отыграл по сезону в 4 клубах: «Гремио», «Португеза Деспортос», «Витория» Салвадор и «Жоинвиль», пока в начале 2013 года он не покинул зелёных окончательно и перешёл в «Спорт Ресифи».

Летом того же года Маурисио перешёл в лиссабонский «Спортинг» за 450 тысяч евро. 18 августа в матче против «Ароки» он дебютировал в Сангриш лиге. В этом же поединке Маурисио забил свой первый гол за новую команду, замкнув подачу с углового. Позже футболист несколько раз высказывал легкое недовольство тем, что его не отпускают в большие клубы и не ценят так, как других футболистов, стал хуже играть. Был оштрафован клубом за вождение в нетрезвом виде.

В начале 2015 года он перестал попадать в стартовый состав и для получения игровой практики на правах аренды перешёл в итальянский «Лацио». В матче против «Милана» Маурисио дебютировал в итальянской Серии А, заменив во втором тайме Стефана де Врея. Летом того же года после окончания срока аренды руководство римского клуба выкупило трансфер Маурисио за 4,5 млн евро. В составе «орлов» стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии. Стабильно был игроком основы, но во второй половине сезона 2015/16 потерял место в стартовом составе итальянского клуба.

Летом 2016 года Маурисио на правах аренды перешёл в московский «Спартак». 11 сентября в матче против «Локомотива» дебютировал в РФПЛ. 26 ноября в матче против «Терека» Маурисио забил первый гол за «Спартак», принеся победу команде 1:0. В своём дебютном сезоне он помог клубу впервые за 16 лет выиграть чемпионат. По итогам сезона «Спартак» не стал выкупать трансфер Маурисио и игрок вернулся в «Лацио». В начале 2018 года защитник на правах аренды присоединился к польской «Легии». 11 марта в матче против «Лехии» из Гданьска он дебютировал в польской Экстраклассе.

Достижения 
Командные

 «Спартак (Москва)»
  Чемпионат России по футболу — 2016/17

 «Легия (Варшава)»
  Чемпионат Польши по футболу — 2017/18
  Кубок Польши по футболу — 2017/18

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК КРБ
Игроки ФК «Жоинвиль»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Джохор»